Ранчо Мадрид има више значења:

 Ранчо Мадрид (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Мадрид (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику